Bombay bezeichnet:
 bis 1995 den offiziellen Namen der Stadt Mumbai im indischen Bundesstaat Maharashtra
 Bombay (Insel), eine der sieben Inseln, auf denen Mumbai entstand
 Bombay (Bundesstaat), ehemaliger indischer Bundesstaat
 Erzbistum Bombay
 Bombay (Präsidentschaft), ehemalige Provinz Britisch-Indiens
 Bombay-Katze, Katzenrasse
 Bombay (Film), Film von Mani Ratnam
 Bombay-Blutgruppe, seltene Blutgruppe
 Bombay (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Bombay Hills, Hügelkette in Neuseeland
 Bombay Sapphire, Ginmarke
 Bristol Bombay, britischer Flugzeugtyp

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bombay (Kalifornien), im Sacramento County
 Bombay (Michigan), im Midland County
 Bombay (Minnesota), im Goodhue County
 Bombay (New York), im Franklin County
 Bombay Beach, im Imperial County, Kalifornien
 Bombay Woods, im Kent County, Delaware

Sonstiges:
 Bombay Hook Island, Insel im Kent County, Delaware

Siehe auch: